Rayner est un patronyme porté notamment par :

 Angela Rayner (1981-), femme politique britannique ;
 Chuck Rayner (1920-2002), entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Claire Rayner (1931-2010), infirmière et femme de lettres britannique, auteure de roman policier et d'ouvrages médicaux ;
 Louise Rayner (1832-1924), aquarelliste britannique ;
 Oswald Rayner (1888 ou 1889-1961), officier du renseignement anglais ;
 Richard Rayner (1955-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Samuel Rayner (1806-1879), peintre paysagiste anglais.
  Keith Rayner, psycho-linguiste. 

Homonymie de patronyme